

Geografia 
 Gari – fiume dell'Italia centro-meridionale
 Gari – località del comune di Debar nella Macedonia del Nord

Persone 
 Gari Melchers – artista statunitense

Altro 
 Gari – genere di molluschi della famiglia delle psammobiidae
 Gari – tsukemono tipico della cucina giapponese
Gari – spada tradizionale indonesiana